American Le Mans Series — powered by eStar — это автоспортивное соревнование, проводящееся на автодроме Road America в американском городе Элхарт-Лейк, штат Висконсин. 

Длительность гонки ограничена временным отрезком в 2 часа 45 минут.

История 
Первое соревнование подобного рода в Элхарт-Лейке прошло в 1950 году. Через год этап был включён в календарь чемпионата спортивных автомобилей SCCA. Этап (как и все тогдашние гонки на обычных дорогах) попал под закрытие в 1953 году, после того как на Гран-при Уоткинс-Глена из-за аварии на трассе погиб зритель.

В 1955 году соревнование было восстановлено на только что открытом автодроме Road America.

В 1963 году соревнование перемещается в календарь национального чемпионата по дорожным гонкам. Этап проводился 6 лет, после чего организаторы вычеркнули этап в Элхарт-Лейке из календаря серии.

Десять лет спустя — в 1979-м — соревнование вновь возродилось, но уже как этап чемпионата IMSA GT. С 1990 года организаторы стали сокращать дистанцию гонки, а в 1994-м и вовсе отказались от её проведения.

Об этапе вновь вспомнили на рубеже веков - Rolex Sports Car Series приехала сюда в 2000-м, а с 2002 года этап прочно закрепился в календаре Американской серии Ле-Ман. За время пребывания гонки в календаре ALMS её регламент неоднократно менялся - подстраиваясь под интересы телевидения организаторы четыре раза меняли временной отрезок, в который должна укладываться гонка, пока в 2009-м не остановились на цифре в 165 минут.

Победители гонки 

Рекордсменов этапа по этому показателю является марка Porsche, побеждавшая 9 раз между 1980-м и 2007-м. Не столь далеко от них отстала Audi, выигравшая 6 из 9 последних гонок.

Среди пилотов лучшими являются Оджи Фабст, Чак Парсонс и Джофф Брэбэм. На счету каждого - три победы в Элхарт-Лейке.

Победители прошлых лет

Дорожное кольцо Элхарт-Лейка

Road America

Примечания

Ссылки 
 World Sports Racing Prototypes: Архив национальных чемпионатов SCCA
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний USRRC
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний IMSA
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний Grand-Am
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний ALMS
 Racing Sports Cars: Архив состязаний на Роуд Америке 
 Ultimate Racing History: Архив состязаний на Роуд Америке